Callao — região do Peru
 Callao (província) — província do Peru
 Callao (distrito) — distrito do Peru;
 El Callao (Venezuela) — cidade da Venezuela
 El Callao (município) — município da Venezuela
 Callao (Missouri) — cidade do Missouri, Estados Unidos
 Callao (Virgínia) — área não-incorporada da Virgínia, Estados Unidos
 Estação Callao — estação do Metro de Madrid

Desambiguações de topônimos